Geschlechterkampf steht für:

 Geschlechterkampf. Franz von Stuck bis Frida Kahlo, Titel einer 2016/17 gezeigten Ausstellung im Städel-Museum in Frankfurt am Main
 Kampf der Geschlechter, ein Problem aus der Spieltheorie
 Geschlechterkampf (soziales Phänomen)